Sin tetas no hay paraíso puede referirse a:

 Sin tetas no hay paraíso, novela del escritor Gustavo Bolívar.
 Sin tetas no hay paraíso, serie colombiana de televisión realizada en el año 2006 por Caracol Televisión.
 Sin tetas no hay paraíso, serie española de televisión de 2008-2009, producida por Telecinco, adaptación del formato original homónimo colombiano de Caracol Televisión.
 Sin tetas no hay paraíso, película de 2010, adaptación del libro del mismo nombre.